Кри́стофер Джонс (Christopher Jones; , Юта, США) — американский геймдизайнер, известный серией приключенческих компьютерных игр о Тексе Мерфи. Проживает в городе  (Юта, США).

В 1990-е годы являлся совладельцем компании  вместе с её основателем — . В компании Джонс одновременно занимал пост финансового директора и занимался разработкой игр, среди которых «Amazon: Guardians of Eden», «Countdown», эмуляторы гольфа из серии «Links», и прочие. Однако наибольшую известность ему принесла серия о Тексе Мерфи, частном детективе, живущем в Сан-Франциско в середине XXI века. Джонс не только участвовал в разработке игр серии, но и выступил в роли самого Текса Мерфи, в то время как его брат, Кевин Л. Джонс, исполнял роль Мак-Малдена.

В 1999 году Access Software была продана компании Microsoft и переименована в Salt Lake Games Studio. Тем не менее, Джонс оставался в студии, работая над играми для Xbox и PC.
После того как 2004 году студия была продана компании Take Two Interactive Access и переименована в Indie Built, Джонс возглавлял в ней финансовый департамент вплоть до её окончательного роспуска в 2006 году.

Оставаясь совладельцем компании Trugolf, в 2007 году Крис Джонс занял в ней пост финансового администратора. Одновременно с тем он начал разрабатывать игры для американской компании  в сотрудничестве с . Их первая совместная игра Three Cards to Midnight была выпущена в мае 2009 года. Затем под маркой Big Finish Games последовали «Three Cards to Dead Time» (2010), «Murder Island: Secret of Tantalus» (2011), «Escape from Thunder Island» (2011), and «Rita James and the Race to Shangri La» (2012).

 компания Big Finish Games начала работу над новой игрой о Тексе Мерфи с Крисом Джонсом в главной роли. Игра вышла  под названием .

Примечания

Ссылки 
 Биография Криса Джонса на сайте MobyGames

  Официальный сайт компании Trugolf

Геймдизайнеры США
Продюсеры компьютерных игр